Amy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Amy, Oise, ort och kommun, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,